Eubelodon — викопний рід хоботних ссавців вимерлої родини гомфотерієвих (Gomphotheriidae), що існував в міоцені в Північній Америці.

Скам'янілості 
Викопні рештки тварини були знайдені в округах Антелоуп та Браун в Небасці і Тріпп в Південній Дакоті.

Опис 
Ця тварина була схожою на сучасного слона як за формою, так і за розміром. Відрізнялася формою черепа (він був довгим і низьким), коротшим хоботом та будовою зубів.

Філогенія 
Розташування роду серед гомфотерієвих

Примітки